Convenção partidária é um evento previsto no direito eleitoral onde os membros dos partidos políticos se reúnem para escolher os candidatos que serão lançados e/ou apoiados pelo partido na eleição seguinte.

Cada país possui suas regras próprias para as convenções.

Por país

Brasil 
No Brasil, apenas candidatos filiados a um partido ao menos seis meses antes da eleição podem concorrer as eleições. Desde a Reforma política de 2015, as convenções partidárias devem acontecer entre 20 julho a 5 de agosto.

Direito eleitoral